Евге́ний Одинцо́в:
 Одинцов, Евгений Иванович (1912—1985) — советский футболист и арбитр.
 Одинцов, Евгений Юрьевич (род. 1986) — украинский футболист.